Manes oder Mánes steht für:

 in der römischen Religion die Geister der Toten, siehe Manen
 Stifter der historischen Religion des Manichäismus, siehe Mani (Religionsstifter)
 Manes (Band), norwegische Rockband
 Mánes (Kunstverein), tschechischer Kunstverein
 Manes (Lydien), laut Herodot der erste (mythische) König von Lydien
 Manes (Missouri), Ort im Wright County

Manes oder Mánes ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Manes (1877–1963), deutsch-amerikanischer Volkswirtschaftler
 Antonín Mánes (1784–1843), tschechischer Maler
 Fabio Manes († 2014), argentinischer Filmkritiker und Fernsehmoderator
 Fritz Manes (1932–2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 Josef Mánes (1820–1871), tschechischer Maler
 Philipp Manes (1875–1944), deutscher Pelzhändler und Tagebuchautor
 Quido Mánes (1828–1880), tschechischer Maler

Siehe auch:
 Mannes